Зыбино — село в Борисовском районе Белгородской области. Входит в состав Крюковского сельского поселения.

География 
Находится в юго-западной части Белгородской области, в лесостепной зоне, на берегах реки Локни, на расстоянии примерно 7 километров (по прямой) к северу от Борисовки, административного центра района. Абсолютная высота — 174 метра над уровнем моря.
Часовой пояс

Население

Примечания 

Населённые пункты Борисовского района (Белгородская область)